USS South Dakota — кораблі ВМС США, названі на честь штату Південна Дакота.

 USS South Dakota (ACR-9) — броненосний крейсер типу «Пенсильванія». Збудований у 1908 році. У 1920 році перейменований на «USS Huron (CA-9)». Зданий на злам у 1930 році.
 USS South Dakota (BB-49) — лінійний корабель типу «Саут Дакота» (1920). Закладений у 1920 році. Будівництво скасоване у 1923 році.
 USS South Dakota (BB-57) — лінійний корабель типу «Саут Дакота» (1939). На службі протягом 1942-1962 років. 
 USS South Dakota (SSN-790) — підводний човен типу «Вірджинія». Збудований у 2019 році. Станом на 2020 рік перебуває у строю.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни